Парламентские выборы в Молдавии:

 Парламентские выборы в Молдавии (апрель 2009)
 Парламентские выборы в Молдавии (июль 2009)